Helmsgrün (Bad Lobenstein) - plaats in Thüringen
 Helmsgrün (Pöhl) - plaats in Saksen